

Wydarzenia 

 Perseusz wzmacnia Macedonię